Urraca foi um nome muito comum na península Ibérica na Idade Média. Embora a sua origem seja incerta, crê-se que tenha origem germânica, e desempenhe a função de hipocorístico (nome carinhoso) para designar Maria, mãe de Jesus.

Urraca pode referir-se a:

Aves 
Piaya cayana'', ave cuculiforme da América Central e do Sul também conhecida como urraca

Infantas

 Urraca de Zamora — filha de Fernando I de Leão e Castela e senhora de Zamora

 Urraca Afonso de Leão — filha bastarda de Afonso IX de Leão  e de Inês Iniguez de Mendoza

Pessoas
Urracá (m. 1531) —  cacique ameríndio Guaimí que lutou contra os conquistadores espanhóis

Rainhas
 Urraca Sanches de Pamplona (m. 956) — infanta de Pamplona e rainha consorte de Navarra

Urraca Fernandes de Castela (-1007) — rainha consorte de Leão em duas ocasiões diferentes e posteriormente rainha consorte de Pamplona

 Urraca I de Leão e Castela (1082-1129) — esposa de Raimundo da Borgonha e mais tarde de Afonso I de Aragão, e filha de Afonso VI de Leão

 Urraca Afonso, a Asturiana — esposa de Garcia Ramires de Pamplona e filha de Afonso VII de Leão

 Urraca de Portugal, Rainha de Leão (1151-1188) — primeira esposa de Fernando II de Leão e filha de D. Afonso Henriques

 Urraca Lopes de Haro (-1230) — filha de Lope Díaz I de Haro e a terceira esposa do rei Fernando II de Leão
 
 Urraca de Castela, rainha de Portugal (1186-1220) — esposa de Afonso II de Portugal e filha de Afonso VIII de Castela

Ver também
 Urracá
 Uraca (distrito)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos